Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1999-2000 est la  de la 2. Bundesliga. Elle oppose dix-huit clubs professionnels de football.

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2000-2001. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Le Tennis Borussia Berlin se voit retirer sa licence, le club est placé à la dernière place du championnat en fin de saison.

Notes et références 

1999-2000
Allemagne D2 1999-2000
Football D2 1999-2000
Football D2 1999-2000